Аброком (погиб в ) — представитель династии Ахеменидов.

Он был сыном персидского царя Дария I и Фратагуны. Фратагуна была дочерью брата Дария Артана. Поэтому для Аброкома Дарий являлся одновременно отцом и двоюродным дедом. Он и его брат Гиперант погибли 11 августа 480 года до н. э. в сражении при Фермопилах. Имя Аброкома является эллинизированным вариантом. Его персидским эквивалентом, вероятно, было имя Апаракама.

Примечания

Литература 
 
 Walther Judeich: Abrokomas 1 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band I,1. Stuttgart, 1893, Sp. 115.
 Abrokomas. In: Der Neue Pauly (DNP). Metzler, Stuttgart 1996—2003, ISBN 3-476-01470-3.
 Jack Martin Balcer: A Prosopographical Study of the Ancient Persians. Lewiston NY 1993, ISBN 0-7734-9372-7, S. 109
 Maximilian Wolfgang Duncker, Max Duncker: Geschichte des Alterthums. Berlin 1882, S. 257
 Nic Fields, Steve Noon: Thermopylae 480 BC: Last Stand of the 300. Oxford 2007, ISBN 1-84176-180-X, S. 35
 ''Dandamaev M. A. Abrocomes // Encyclopaedia Iranica

Ахемениды
Участники Фермопильского сражения
Военачальники V века до н. э.
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах